Вышеслав — мужское имя славянского происхождения.

Известные по имени 
 Вишеслав — князь сербов (768—814)
 Вышеслав Владимирович (ок. 977—пос. 1010) — новгородский князь (ок. 988—ок. 1010).

Корабль 
 Вышеслав — парусный линейный корабль русского флота.